Франсуа де Монморанси (; ,  — , ) — старший сын Анна де Монморанси, коннетабля Франции, троюродный брат и зять (вследствие брака с Дианой Французской) короля Генриха II. Носил титулы герцога Монморанси, графа Даммартена, барона Шатобриана и сеньора Лиль-Адама.

Биография

Рождение 
Франсуа был старшим сыном Анна де Монморанси, герцога де Монморанси и коннетабля Франции. Он родился 17 июля 1530 года в замке своего отца в Шантийи.

Карьера
В молодости дебютировал при осаде Ленца в Пьемонте в 1551 году, участвовал в осаде Меца в 1552 году, отличился при защите Теруана от Карла V, где 30 мая 1553 года попал в плен к императору на целых три года. 

Будучи вызволен из плена, отправился в Италию на помощь папе Павлу IV, где отобрал у испанцев Остию и ряд других городов. По возвращении на родину получил назначение губернатором Парижа и руку узаконенной дочери короля Франции. В 1557—1558 годах оборонял от испанцев Пикардию и участвовал в осаде английского Кале, получив за свои подвиги звание маршала Франции. В 1559 году король послал Франсуа де Монморанси с посольством к королеве Англии Елизавете I, чтобы получить от нее обязательство соблюдать  Като-Камбрезийский мир.

После смерти Генриха II, во время религиозных войн Франсуа встал на сторону либеральных католиков в пользу применения политики гражданской терпимости по отношению к протестантам. Он участвовал в составе королевской армии в битве при Дрё 19 декабря 1562 года. Он также участвовал 10 ноября 1567 года в битве при Сен-Дени, где погиб его отец. В правительстве Парижа он стал непопулярным из-за своей твердости в применении королевских указов и запрете огнестрельного оружия.

В 1570 году перед ним стояла очень трудная задача - заставить Париж уважать Сен-Жерменский мир, где по итогу его неспособность контролировать парижских мятежников, в чем его обвиняли Гизы ставит самого Монморанси в трудное положение. Накануне Варфоломеевской ночи он оставил пост парижского губернатора и удалился из столицы, чтобы не присутствовать при убийстве своего кузена Колиньи. В 1574 году посажен в Бастилию как лидер партии «недовольных» во главе с герцогом Алансонским; в следующем году выпущен с письмом, подтверждающим его невиновность.

После бастильской истории Монморанси отошёл от политики и поселился в загородном дворце в Экуане.

Семья и дети 
3 мая 1557 года Франсуа де Монморанси женился на Диане Французской, внебрачной дочери короля Генриха II из династии Валуа. В этом браке родилось только двое детей — Анна и Франсуа де Монморанси, которые умерли в детстве.

Смерть 
Франсуа де Монморанси умер  6-го мая 1579 года, в возрасте 48-и лет. После его смерти титул герцога де Монморанси перешёл его брату   Анри, а затем — к племяннику, Анри-младшему.

Родословная

Литература
 Broomhall, Susan (2019). "Corresponding romances: Henri II and the last campaigns of the Italian Wars". In Downes, Stephanie; Lynch, Andrew; O’Loughlin, Katrina (eds.). Writing War in Britain and France, 1370-1854: A History of Emotions. Routledge.

 Holt, Mack P. (2002). The Duke of Anjou and the Politique Struggle During the Wars of Religion. Cambridge University Press.

 Knecht, R. J. (2014). The French Wars of Religion 1559-1598 (3rd ed.). Routledge.

 Lanza, Janine M (2007). From Wives to Widows in Early Modern Paris: Gender, Economy, and Law. Ashgate Publishing.

Франсуа
Франсуа
Графы де Даммартен
Маршалы Франции
Участники Итальянских войн
Кавалеры ордена Святого Михаила (Франция)
Кавалеры ордена Подвязки